Соревнования в смешанной эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира 2021 по биатлону в словенской Поклюке прошли 10 февраля 2021 года.

В соревнованиях приняли участие 108 спортсменов из 27 федераций. На старт эстафеты вышли 27 национальных команд. Команда из России в связи с решением спортивного арбитражного суда была лишена права выступать под национальным флагом, а также использовать гимн и символику. Эта команда вышла на старт под флагом СБР.

Норвежские биатлонисты смогли в третий раз подряд завоевать титул сильнейшей команды на планете в смешанной эстафете, австрийцы завоевали серебряные медали, а шведская четвёрка заняла третье место.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Итоговый протокол
Чемпионат мира по биатлону 2021